Dellach är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Hermagor och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Dellach gränsar till Paularo.

Terrängen i Dellach är bergig österut, men västerut är den kuperad.

I omgivningarna runt Dellach växer i huvudsak blandskog. Runt Dellach är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kärnten